Иларио Энрико (Илай) Паскуале (; 24 августа 1960, Садбери, Онтарио — 4 ноября 2019, Виктория, Британская Колумбия) — канадский баскетболист (разыгрывающий защитник) и баскетбольный тренер. Чемпион летней Универсиады 1983 года, пятикратный чемпион Канады среди студентов со сборной Викторианского университета, участник двух Олимпийских игр и четырёх чемпионатов мира, член Зала баскетбольной славы Канады.

Биография 
Иларио Паскуале родился в Садбери (Онтарио) в 1960 году в итальянской семье. Играл в баскетбол за сборную местной школы Локерби и на занятиях еженедельной баскетбольной секции в Лаврентийском университете познакомился с Кеном Шилдсом — тренером сборной Викторианского университета. По окончании школы Паскуале поступил в Викторианский университет, чтобы продолжать играть под руководством Шилдса.

В составе сборной Викторианского университета, известной как «Викинги», Паскуале пять раз подряд выигрывал студенческий чемпионат Канады. Он установил новый рекорд сборной по количеству набранных очков, с тех пор никем не побитый, и номер 13, под которым он играл, был навечно закреплён за ним. В 1979 году он представлял сборную Канады на юношеском чемпионате мира, а в 1982 году уже участвовал со взрослой сборной в чемпионате мира в Колумбии, где канадцы заняли четвёртое место. В 1983 году Паскуале с канадской командой стал победителем летней Универсиады. В полуфинале турнира Универсиады канадцы победили команду США, за которую играли Чарльз Баркли и Карл Мэлоун, а в финале переиграли сборную Югославии c Драженом Петровичем.

На Олимпийских играх 1984 года Паскуале и канадская сборная, как и за два года до этого, заняли четвёртое место. В этом же году Паскуале был выбран на драфте НБА под общим 106-м номером клубом «Сиэтл Суперсоникс». С этим клубом, однако, он провёл лишь три показательные игры, поскольку «Суперсоникс» предпочли на позиции разыгрывающего защитника ветерана Джеральда Хендерсона. На следующий год Паскуале участвовал в тренировочном лагере «Чикаго Буллз», но ему предпочли Джона Пакссона.

Не попав в НБА, Паскуале играл за команду Сиэтла в соревнованиях Союза спортсменов-любителей, а также в летней профессиональной лиге Лос-Анджелеса. Позже канадец выступал за профессиональные клубы в Аргентине (1986), ФРГ (1989) и Швейцарии (1990). В составе национальной сборной Паскуале участвовал в чемпионате мира 1986 года и Олимпийских играх 1988 года (соответственно 8-е и 6-е место). Он также должен был участвовать в американском отборе к Олимпиаде 1992 года, но сломал ногу, и сборная не попала в число участников олимпийского турнира. В 1997 году, в 37 лет и после пятилетнего перерыва, Паскуале вернулся в сборную, сыграл за неё в чемпионате Америки и помог ей отобраться на чемпионат мира 1998 года.

В 1986 году была основана Eli Pasquale Group, работавшая со средними школами и культурными центрами Виктории и пригородов. Паскуале также основал баскетбольную академию, в рамках которой действовали учебные программы для детей и подростков начиная с шестого класса. Среди его учеников был будущий игрок НБА Стив Нэш. Паскуале скончался осенью 2019 года в возрасте 59 лет от рака пищевода, оставив после себя жену Карен и двоих сыновей.

Имя Илая Паскуале включено в списки Зала баскетбольной славы Канады (с 2003 года), Зала баскетбольной славы Британской Колумбии (2004), Зала спортивной славы Викторианского университета (2005), Зала спортивной славы Садбери (2008) и Зала спортивной славы Виктории (2014).

Статистика выступлений за сборную Канады

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика выступлений на сайте ФИБА: Eli Pasquale, Ilario Eli Pasquale
 

Баскетболисты Канады
Разыгрывающие защитники
Чемпионы Универсиады по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Баскетбольные тренеры Канады
Выпускники Викторианского университета
Умершие от рака пищевода